Żochowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Żochowo, un village du powiat d'Ostrów Mazowiecka dans la voïvodie de Mazovie
 Żochowo, un village du powiat de Sierpc dans la voïvodie de Mazovie
 Żochowo, un village dans la voïvodie de Poméranie